Юнгхольц

Топоним
 Юнгхольц — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Фамилия
 Юнгхольц, Карл Хансович (1878—1925) — эстонский режиссёр и театральный педагог.